Buonaparte ist der ursprüngliche italienische Name einer aus Ligurien stammenden, seit 1490 mit einem Zweig nach Korsika vertretenen Familie Bonaparte, den u. a. folgende ihrer Angehörigen führten:

 Carlo Buonaparte (1746–1785), Vater von Napoleon Bonaparte
 Giuseppe Maria Buonaparte (1713–1763), korsischer Politiker und Vater von Carlo Buonaparte

Buonaparte bezeichnet:

 Buonaparte (Schiff), Dampfschiff